Чаплич-Шпанівський.

 Юрій Чаплич-Шпанівський — гербу Кирдій (бл. 1580[2] — 1649[3]) — руський (український) шляхтич, аріанин.
 Йосиф Чаплич-Шпанівський — (? — 23 лютого 1655) — український православний релігійний діяч. Архімандрит Миколаївського монастиря (Мильці), єпископ Луцький та Острозький (1650—1655 роки).
 Іван Чаплич-Шпанівський — гербу Кирдій (пом. 1604) — руський шляхтич, урядник Речі Посполитої, аріанин.
 Марціян Чаплич-Шпанівський — український (руський) шляхтич, політичний діяч Речі Посполитої, зять Юрія Немирича.
 Федір Чаплич (також Теодор, Чаплич-Шпанівський; пом. після 1601) — руський шляхтич гербу Кердея, луцький суддя.
 Мартин Чаплич-Шпанівський (? — між 1633 і 1638) — руський (український) шляхтич, релігійний та політичний діяч.

Українська шляхта
Луцький повіт
Кирдійовичі
Чапличі